Deutmann ist der Name von

 Herman Deutmann Hermanus Franciscus Johannes Maria Deutmann (1870–1926), niederländischer Hoffotograf
 Franz Deutmann (1867–1915), niederländischer Fotograf und Maler
 Franz Wilhelm Heinrich Deutmann (1840–1906), niederländischer Fotograf
 Franz Wilhelm Deutmann (1809–1895), niederländischer Fotograf